Алексей Александрович Плясунов (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Молодечно-2018».

Карьера 
С 2008 года начал выступал за дубль «Витебска», в 2010 году сыграл в двух матчах за основную команду. После вылета «Витебска» из Высшей лиги по итогам сезона 2011 перешел в «Полоцк», где стал основным игроком. Летом 2013 года из-за финансовых проблем полоцкого клуба вместе с большинством других игроков покинул команду и вернулся в «Витебск». В начале 2014 года утратил место в основной команде, и летом перешел в «Слоним», где в течение двух лет был одним из основных игроков.

В июле 2016 года стало игроком микашевичского «Гранита». Вскоре закрепился в стартовом составе команды, но не сумел спасти ее от вылета в Первую лигу. В феврале 2017 года проходил просмотр в новополоцком «Нафтане», но не подошел, и в результате начал сезон 2017 в составе «Орши». В июле 2017 года перешел в «Нафтан», где стал игроком основы.

В начале 2018 года тренировался вместе с «Крумкачами», а в феврале присоединился к «Граниту», с которым вскоре подписал контракт. В июле 2018 года покинул микашевичский клуб и вернулся в «Нафтан». В 2022 году вместе с клубом стал чемпионом Первой Лиги. В январе 2023 года футболист покинул клуб.

В феврале 2023 года футболист проходил просмотр в «Молодечно-2018». Вскоре футболист официально присоединился к клубу.

Статистика

Достижения 
 «Нафтан»
 Победитель Первой Лиги: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Полоцк»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Орша»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»